Угальде () — испанская и баскская фамилия. Известные носители:

 Угальде, Антонио (род. 1976) — испанский гандболист.
 Угальде, Манфред (род. 2002) — коста-риканский футболист.